Пара Роберт Линдстедт / Хория Текэу — победители турнира.

Сеянные 

  Марсель Гранольерс /  Томми Робредо ''(Четвертьфинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Титул)

<ol start="3">
 Леош Фридль /  Филип Полашек ''(Первый раунд)
 Даниэле Браччиали /  Потито Стараче ''(Полуфинал, снятие с турнира)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2010